A MotoGP 2003-as szezonja volt a gyorsaságimotoros-világbajnokság 55. szezonja.

Áttekintés 

Ebben a szezonban a címét megvédő Valentino Rossi már harmadszor tudott diadalmaskodni. A szezon során 9 versenyt nyert meg, köztük az ausztrált, ahol a verseny alatt egy 10 másodperces büntetést is kapott, végül mégis ő végzett ekkora előnnyel az élen. Csapata, a Honda az egész szezon során megpróbálta meghosszabbítani szerződését, de Rossi viszonya fokozatosan megromlott velük, és a szezon végeztével a Yamahához szerződött.

A szezonnyitó japán nagydíjat, és ezzel együtt az egész szezont beárnyékolta a japán Kato Dajdzsíró halálesete. A hazai pályának számító Szuzukában a versenyző a célegyenes előtt nem sokkal elveszítette uralmát motorja felett és nagy, mintegy 200 km/órás ssebességgel a falnak csapódott. Kómába esett, és bár volt rá remény, hogy felépül, végül 2 hét múlva meghalt, mindössze 27 évesen. A versenyt Kato halálesete után sok kritika érte, például, hogy nem állították meg piros zászlóval a futamot, hogy a pilótát biztonságban elszállíthassák a pályáról. A japán nagydíjat a következő évben már a motegi pályán rendezték meg.

A királykategória újoncai volt Nicky Hayden (ő lett az év újonca is), Troy Bayliss, Marco Melandri és Colin Edwards. A szezonnak egy újonc konstruktőre is volt, a Ducati sok éves superbike-sikerek után tért vissza a MotoGP-be.

Versenyek

Végeredmény 

 A kék háttérrel jelzett versenyeken esett az eső, esetleg meg is állították azt.

Konstruktőrök

250 cm³

125 cm³

Források 

MotoGP-szezonok